Сауров — фамилия; имеет женскую форму Саурова.
 Сауров, Александр Николаевич (род. 1960) — член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, директор научно-производственного комплекса «Технологический центр» МИЭТ.
 Сауров, Юрий Аркадьевич — член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор кафедры физики и дидактики физики ВятГГУ.
 См. также 
 Саурово — название населённых пунктов в России.